Влади́мир Миха́йлович Аки́мов:* Акимов, Владимир Михайлович (1901—1957) — советский военный деятель, генерал-майор.
 Акимов, Владимир Михайлович (1926—1982) — советский учёный в области авиационных двигателей, профессор; заместитель начальника ЦИАМ. 
 Акимов, Владимир Михайлович (1930—2021) — российский учёный-литературовед, профессор Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств, доктор филологических наук, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации. Примечания